Osoby o tym nazwisku:
 Jared Connaughton – kanadyjski lekkoatleta
 Pat Connaughton – amerykański koszykarz